El Laurel kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Laurel, delstaten Mexiko, Huixquilucan, 
 El Laurel, Jitotol, 
 El Laurel, San Luis Potosí, Tamazunchale, 
 El Laurel, Oaxaca, Santiago Amoltepec, 
 El Laurel, Durango, Topia, 
 El Laurel, Jalisco, 
 El Laurel, Ocosingo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar